Cette manifestation née en 1985 sous l'égide de SAS Le Prince Rainier III de Monaco, est devenue un événement phare reconnu par tous les grands professionnels de la Magie à travers le monde. Elle a pour objet de défendre l'Art de la Magie et de mieux le faire connaître auprès du grand public.

Plus de 150 attractions ont défilé sur la scène du Théâtre Princesse Grace avec parmi celles-ci les noms les plus prestigieux de la Magie Mondiale: Jeff McBride, Vito Lupo, Dani Lary, Richard Ross, Paul Daniels, Ali Bongo, The Pendragons, Borra, Greg Frewin, Marc Antoine, Topper Martyn, Rudy Coby, Joe Labero, Otto Wessely, Myr et Myroska, Norbert Ferré, Simon Pierro, Stefan Leyshon, Thierry et Sandrine Bouglione, Erix Logan, Scott & Muriel....

Le concept des Monte-Carlo Magic Stars

La première partie du spectacle est une compétition rassemblant cinq magiciens de nationalités différentes et représentant les diverses catégories de la Magie à savoir: magie générale, manipulation, grandes illusions, magie comique, ... qui concourent pour l'obtention du premier prix, la baguette magique d'or et le second prix, la baguette magique d'argent.

Un jury présidé par SAS La Princesse Stéphanie de Monaco est composé de personnalités internationales du monde du spectacle choisit les vainqueurs. De plus, des "Prix Spéciaux" sont décernés sur des coups de cœur. Ce concours a surtout pour objectif de faire découvrir de jeunes talents en leur offrant la possibilité de décrocher des contrats professionnels et d'assurer leur avenir.
En outre, un jury de cinq jeunes scolarisés à Monaco attribue à son magicien préféré une sculpture "magico-humoristique" réalisée en exclusivité par le brillant artiste Kees Verkade.

La seconde partie est composée de prestations de magiciens confirmés qui font les grands soirs de grands établissements de variétés de music-hall dans le monde, eux aussi représentent les différentes disciplines de la Magie et viennent de pays différents.

Parallèlement au spectacle proprement dit, une atmosphère "magique" est créée dans tout le bâtiment du Théâtre Princesse Grace afin de plonger le public dans une ambiance d'irréel et de fantaisie.

Lien externe 
Site officiel des Monte-Carlo Magic Stars 

Manifestation d'illusionnisme
Événement à Monaco